Орехово-Зуевский промышленно-экономический колледж имени Саввы Морозова (ОЗПЭК) — среднее специальное учебное заведение, расположенное в городе Орехово-Зуево (Московская область). До января 2010 года носил название Орехово-Зуевский текстильный техникум.

История 
В 1930 году, приказом ВСНХ, в г. Орехово-Зуево был открыт вечерний рабочий политехникум с текстильным, строительным и торговым отделениями.

Уже в 1935 году ОЗТТ стал самостоятельным учебным заведением, его директором П.П. Назин. Оснащение мастерских и лабораторий соответствовало действующему уровню развития текстильной и легкой промышленности тех лет. Новое учебное заведение имело дневное, заочное и вечернее отделения. Техникум готовил специалистов по специальностям: «Прядильное производство», «Ткацкое производство», «Отделка тканей», «Электроснабжение и электрооборудование промышленных предприятий».

В 1937 году техникум получил в своё распоряжение новый учебно-производительный корпус. В это время директором был М.С. Бочин. Он приложил много усилий, чтобы старая казарма превратилась в современный учебно-производительный корпус с мастерскими, лабораториями библиотекой, актовым и спортивным залами, светлыми уютными аудиториями и компьютерными классами. С 2005 года директором стала Н. В. Криворучко.

Орехово-Зуевский текстильный техникум (ОЗТТ) выпустил за 75 лет своего существования около 15 тысяч специалистов для различных отраслей промышленности и народного хозяйства.

В числе выпускников техникума известные люди —  лауреоат государственной премии М.И. Волкова, Герои соцтруда В.Е. Матвеева и В.Е. Локтева. Выросли до директоров хлопчатобумажных комбинатов Б. А. Молодцов, А. М. Крутов, А. М. Потетенькин. Работал зам. Министра текстильной промышленности Г. И. Разоренов. Главными инженерами стали Н.Т. Десятов, В.А. Карташов, Н.Т. Субботин и многие другие. Только на Орехово-Зуевском ХБК в 70-80 годы трудилось более 1,5 тысяч выпускников ОЗТТ.

В январе 2010 года в результате слияния с ОЗБИКО им.Саввы Морозова (Орехово-Зуевский бизнес колледж) переименован в Орехово-Зуевский промышленно-экономический колледж им. Саввы Морозова (сокращённо ОЗПЭК).

ПЭК ГГТУ сегодня 

Сегодня в ПЭК ГГТУ учится более 700 студентов по специальностям: "Банковское дело", «Экономика и бухгалтерский учёт», «Коммерция», «Автоматизация технологических процессов и производств», «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование», "Программирование в компьютерных системах". Колледж располагает материально-технической базой:
 Учебно-производственные мастерские
 Оснащённые лаборатории
 Просторные, светлые аудитории
 Современное компьютерное оборудование
 Библиотека с читальным залом
 Спортивный и тренажёрные залы
 Актовый зал
 Столовая
 Медицинский кабинет
 Иногородним предоставляется общежитие

В колледже работает  кружки, клубы по интересам, спортивные секции, проводятся вечера, дискотеки. Работает студенческий совет: студенты могут сами решать, какие мероприятия им интересны, участвуют в планировании работы всего колледжа. Аудитории оснащены современным оборудованием, в библиотеке с читальным залом можно взять необходимую для учёбы литературу.

Ссылки 
 Официальный сайт колледжа

Контакты

Контакты приемной комиссии

Телефоны приемной комиссии 
+7 (499) 955-25-20 (доб. 371, 372)

Эл. почта приемной комиссии 
pkpek@ggtu.ru
Орехово-Зуево
Колледжи России